Raymond Lemieux (1920-2000), est un chimiste canadien.
 Raymond Lemieux est un sociologue québécois.